Literaturmagazin steht für:

 Literatursendung
 Literaturzeitschrift
 LiteraturMagazin (Zeitschrift), im Rowohlt Verlag erschienene Literaturzeitschrift

Siehe auch:
 Kulturmagazin